Hotel Des Indes (Den Haag), het huidige Hotel des Indes in Den Haag
Hotel des Indes (Batavia), het voormalig Hotel des Indes in Batavia (Nederlands Indië)